КамАЗ-5350 — российский крупнотоннажный грузовой автомобиль военного назначения с колёсной формулой 6×6, выпускается Камским автомобильным заводом с 2003 года. 

КамАЗ-5350 относится к семейству «Мустанг».

Модификации

Cерийные 
 КамАЗ-5350 — с двигателем КамАЗ-740.30-260 (Евро-2, позже Евро-3)
 КамАЗ-5350-42 — с двигателем КамАЗ-740.622-280 (Евро-4)
 КамАЗ-5350-46 — с двигателем КамАЗ-740.662-300 (Евро-4)
 КамАЗ-5350-D5 — с двигателем Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5)
 КамАЗ-5350-379 — модификация с комплектом дополнительной защиты и многофункциональным модулем мм-501
 КамАЗ-53504 — седельный тягач на базе КамАЗ-5350. Военная модификация седельного тягача КамАЗ-44108, на базе данной модели была разработана беспилотная грузовая платформа, обеспечивающая доставку грузов без присутствия в кабине водителя.

Опытные на базе КамАЗ-5350 и КамАЗ-53501 
 КамАЗ-53502 — опытный седельный тягач с колесной формулой 6х4
 КамАЗ-53503 — опытный бортовой грузовой автомобиль с колесной формулой 6х4
 КамАЗ-53505 — опытный самосвал с колесной формулой 6х4

КамАЗ-53501 
Грузовой автомобиль КамАЗ-53501 военного назначения с колёсной формулой 6×6 производства Камского автомобильного завода, модификация КамАЗ-5350. Относится к семейству «Мустанг».

Производство автомобиля КамАЗ-53501 стартовало в 2003 году, параллельно с КамАЗ-5350. Грузоподъёмность автомобиля 10 тонн. 11-литровый дизельный двигатель внутреннего сгорания КамАЗ-740.30 развивает мощность 260 л. с..

Благодаря ошиновке и приводу, автомобиль может переправляться через водоёмы глубиной до 1,75 метра. Визуальные отличия КамАЗ-5350 и КамАЗ-53501 заключаются в длине.

На шасси КамАЗ-53501 также производятся пожарный автомобиль (AATS-5-40-200-50), автокраны КС-3574-м-2 , КС-45719-7м и другие, автоцистерна (AZPT-10-53501) и экскаватор (ЭOB-3522). Визуально автомобиль напоминает КамАЗ-43114 и КамАЗ-43118.

КамАЗ-53504 
Седельный тягач выпускаемый Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с колесной формулой 6х6 и односкатной ошиновкой с 2016 года серийно

Модификации

Серийные 
 КамАЗ-53504-46 — с двигателем КамАЗ-740-662.300 экологического класса Евро-4/с двигателем Cummins ISB 6.7 E5 300 экологического класса Евро-5. Оба двигателя  мощностью 220 квт (300 л/с)
 КамАЗ-53504-50 — с двигателем КамАЗ-740-705.300 экологического стандарта Евро-5
 КамАЗ-53504-37 — с газовым двигателем КамАЗ-820.92-300 экологического стандарта Евро-5
 КамАЗ-53502 — опытный седельный тягач на базе 5350 , но с 2-х скатной ошиновкой и колесной формулой 6х4.

Изображения

См. также 
 HEMTT
 FMTV
 PLS
 
 КамАЗ-4350
 КамАЗ-6350

Примечания 

Грузовые автомобили
Автомобили КАМАЗ